Лига 2 2020/2021 () — 82-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон начался 22 августа 2020 года и закончился 15 мая 2021 года. 

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Лорьян» и «Ланс», вышедшие в Лигу 1, а также «Ле Ман» и «Орлеан», вылетевшие в Национальный чемпионат. Их заменили «Амьен» и «Тулуза», занявшие соответственно 19-е и 20-е места в Лиге 1, а также команды Национального чемпионата «Дюнкерк» и «По», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Национальном чемпионате.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Плей-офф за место в Лиге 1

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал 

Первые матчи

Ответные матчи

2:2 по сумме двух матчей. «Нант» выиграл по голам на выезде, поэтому оба клуба остались в своих лигах.

Ссылки 
 Официальный сайт

2020/2021
Спорт во Франции в 2020 году
Спорт во Франции в 2021 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020/2021